Francis Fulford est un nom pouvant désigner:

 Francis Fulford (1583-1664), homme politique anglais
 Francis Fulford (1803-1868), premier évêque anglican de Montréal
 Francis Fulford (né en 1952), personnalité de la télévision britannique

Voir aussi